USS Cabot — кораблі ВМС США.

 USS Cabot (1775) - 14-гарматний бриг, збудований у 1775 році. Захоплений британцями у 1777 році.
 USS Cabot (CV-16) - важкий ударний авіаносець США періоду Другої світової війни типу «Ессекс». У процесі будівництва перейменований на  USS Lexington (CV-16), на честь авіаносця USS Lexington (CV-2), що загинув 8 травня 1942 року в битві в Кораловому морі. На службі протягом 1943-1991 років, після чого був перетворений на корабель-музей.
 USS Cabot (CVL-28) - легкий авіаносець США типу «Індепенденс». На службі протягом 1943-1972 років. У 1972 році проданий Іспанії, де отримав назву «Dedalo (R 01)». Зданий на злам у 1989 році

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни